Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 10 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en avril 2000